La J.League Division 2 2000 è stata la seconda edizione della J.League Division 2.

Risultati

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 2000
2000